Кубок Ірану з футболу 2016—2017 — 30-й розіграш кубкового футбольного турніру в Ірані. Титул володаря кубка вперше здобув Нафт Тегеран.

Календар

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 жовтня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 листопада 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 листопада 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 листопада 2016

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 листопада 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 листопада 2016

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 грудня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 грудня 2016

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 грудня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 грудня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Ірану на soccerway 

2016—2017
Іран
Іран